Кобург () — район в Германии, в административном округе Верхняя Франкония Республики Бавария. Центр района — город земельного подчинения Кобург, официально в состав района не входит. Региональный шифр — 09 473. Регистрационные номера транспортных средств () — CO, NEC .

По данным на  / :
 территория —  га;
 население —  чел.;
 плотность населения —  чел./км²;
 землеобеспеченность с учётом внутренних вод —  м²/чел.

Население

Административное устройство 

Район подразделяется на 17 общин.

Городские общины 
 Бад-Родах (6 488)
 Зеслах (4 078)
 Нойштадт-бай-Кобург (16 573)
 Рёденталь (13 900)

Общины 
 Ахорн (4 552)
 Вайдхаузен-бай-Кобург (3 350)
 Вайтрамсдорф (5 115)
 Гросхайрат (2 593)
 Груб-ам-Форст (3 123)
 Дёрфлес-Эсбах (3 886)
 Зоннефельд (5 293)
 Ицгрунд (2 317)
 Лаутерталь (4 163)
 Медер (4 031)
 Нидерфюлльбах (1 659)
 Унтерзимау (4 225)
 Эберсдорф-бай-Кобург (6 315)

Межобщинные территории  
 Гельнхаузен () (2,80 км²)
 Калленбергер-Форст-Вест () (2.32 км²)
 Кёльнхольц () (0.90 км²)

Объединения общин

Административное сообщество Груб-ам-Форст 
 Груб-ам-Форст (3 123)
 Нидерфюлльбах (1 659)

См. также 
 Верхняя Франкония

Примечания

Источники 
 Район Кобург: статистические сведения  
 Бавария 1840—1952: Историко-географический справочник по административно-территориальному делению, С. 296  Bayern 1840—1952: Historisches Gemeindeverzeichnis. Die Einwohnerzahlen der Gemeinden Bayerns in der Zeit von 1840 bis 1952. In: Beiträge zur Statistik Bayerns. Heft 192. München 1953, S. 296
 Общины Баварии по состоянию на 25 мая 1987 года (1840—1987), С. 184 
 Верхняя Франкония: административно-территориальное деление 
 Официальный справочник по АТД Баварии, 1973, C. 567

Ссылки 
 Официальная страница 

Районы Верхней Франконии